Борщо́во () — назва кількох сел в Росії:
 Борщово — у Навлінському районі Брянської області;
 Борщово — у Погарському районі Брянської області;
 Борщово — у Лузькому районі Ленінградської області;
 Борщово — у Карагайському районі Пермського краю;
 Борщово — у Новосокольницькому районі Псковської області.

Див. також 
 Борщево